Markendorf – quartiere della città di Francoforte sull'Oder (Brandeburgo)
 Markendorf – frazione della città di Jüterbog (Brandeburgo)